María de Foix y Trastámara (Carcassonne, 1452 - Casale, 1468) fue una noble francesa e infanta de Navarra. Era hija del conde Gastón IV de Foix y de la reina Leonor I de Navarra.
Se casó en 1465 con el marqués Guillermo VIII de Montferrato. De esta unión nacieron:
 Juana (1466 - 1490), que fue la esposa de Ludovico II, marqués de Saluzzo, 
 Lucrecia (1468 - 1508), casada con Reinaldo de Este. 

Nobles de Francia del siglo XV
Infantes de Navarra
Nacidos en Carcasona
Marquesas consortes de Montferrato
Francesas del siglo XV